Deeley ist der Familienname folgender Personen:

 Cat Deeley (* 1976), englische Fernsehmoderatorin, Schauspielerin, Sängerin und Model
 Justin Deeley (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael Deeley (* 1932), britischer Filmproduzent
 Norman Deeley (1933–2007), englischer Fußballspieler
 Robert Deeley (* 1946), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Portland

Sonstiges:
 Mount Deeley, Berg im Grahamland, Antarktika